Wahl zur London-Versammlung steht für:

 Wahl zur London-Versammlung 2000 
 Wahl zur London-Versammlung 2004 
 Wahl zur London-Versammlung 2008 
 Wahl zur London-Versammlung 2012 
 Wahl zur London-Versammlung 2016